Hjalmar Erik Wilheim Burman , švedski hokejist, * 6. december 1897, Stockholm, † 31. marec 1985, Stockholm.

Burman je večino kariere igral za klub IK Göta v švedski ligi, kjer je trikrat osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1922/23, 1928/29 in 1929/30. Dve sezoni je bil tudi član kluba Berliner SC v nemški ligi, nato CP Antwerp v belgijski ligi in Minneapolis Street Runners v ZDA. Za tem se je vrnil na Švedsko in 26. novembra 1940 je z 42-imi leti, 11-imi meseci in 20-imi dnevi postal najstarejši hokejist in tudi najstarejši strelec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, obakrat je bila reprezentanca četrta, in dveh evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Za reprezentanco je odigral 37 tekem, dosegel pa 28 golov. 23. aprila 1920 je na prvi tekmi olimpijade dosegel sploh prvi gol švedske reprezentance v zgodovini na tekmi proti belgijski reprezentanci.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti CP Antwerp
Hokejisti Minneapolis Street Runners
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih